Kamiontken ist der Bestandteil eines deutschen Ortsnamens:
 Adlig Kamiontken, 1932 bis 1945 Steintal, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Kamionki (Kozłowo) im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Königlich Kamiontken, 1928 bis 1938 Kamiontken, 1938 bis 19435 Lamprechtsdorf, Kreis Marienwerder, Westpreußen, seit 1945: Kamionka (Kwidzyn) im Powiat Kwidzyński, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Königlich Kamiontken, 1931 bis 1945 Steinau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Kamionka (Nidzica) im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Kamionken